Гидропирофосфат натрия — неорганическое соединение, 
кислая соль натрия и пирофосфорной кислоты
с формулой NaHPO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Действие на насыщенный раствор пирофосфата натрия разбавленной соляной кислотой:

Физические свойства 
Гидропирофосфат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат вида NaHPO•9HO — бесцветные кристаллы
моноклинной сингонии,
пространственная группа P 2/a,
параметры ячейки a = 0,859 нм, b = 3,165 нм, c = 0,613 нм, β = 113,4°, Z = 4.

Литература 
 
 

натрия
Соединения натрия